Die Deutschen Pokalmeisterschaften im Tischtennis sind ein Wettbewerb für deutsche Vereinsmannschaften. Sie werden für die Männer seit 1957 und für die Frauen seit 1958 jährlich vom Deutschen Tischtennis-Bund veranstaltet und sind neben der Deutschen Meisterschaft einer der wichtigsten nationalen Wettbewerbe.

Siegerliste Männer

Siegerliste Frauen

Weblinks
 Der Pokalwettbewerb der Männer auf der Seite des DTTB
 Der Pokalwettbewerb der Frauen auf der Seite des DTTB

Literatur 
 Pokalmeisterschaften 1957/58 - 1999/2000: Ergebnisse der Finalrunden (Patz 1-3). in: Manfred Schäfer: Ein Spiel fürs Leben. 75 Jahre DTTB [1925 - 2000]. Hrsg.: Deutscher Tischtennis-Bund. DTTB, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-00-005890-7, Seite 150-152 209.

 
Erstveranstaltung 1957